Андрюшкина:
Андрюшкина (приток Печоры) — река в республике Коми
Андрюшкина (приток Кети) — река в Томской области
Андрюшкина (приток Береши)
Андрюшкина (приток Подкаменной Тунгуски)